Oswald Breil è un personaggio di fantasia nato dalla penna dello scrittore Marco Buticchi ed apparso nella maggior parte dei suoi romanzi.

Nel 1997 il personaggio viene proposto per la prima volta nel romanzo Le pietre della luna. Da funzionario del Mossad diverrà, nei romanzi seguenti, vice ministro della difesa ed infine primo ministro israeliano. Fisicamente è caratterizzato da nanismo, ma le sue doti intellettuali gli hanno permesso una vita avventurosa e brillante; dopo un contrastato fidanzamento si è sposato con la bella archeologa italiana Sara Terracini.

«Cercavo un eroe più umano del classico agente segreto invincibile. Mentre mi scervellavo per trovare le sue caratteristiche mi si sono accese, è proprio il caso di dirlo, una serie di lampadine: quando ero piccolo e abitavo a Milano, in piazza del Duomo c'era un gigantesco cartellone pubblicitario fatto con lampadine multicolori intermittenti. Reclamizzava un lucido da scarpe e c'era un omino, fatto di lampadine, che si toglieva il cappello. Visto dalla piazza l'omino sembrava un nano. E allora ecco il mio eroe. Il lucido da scarpe si chiamava Brill...».

Note 

Personaggi della letteratura italiana
Politici immaginari
Nani immaginari
Agenti governativi immaginari